Мозази — река в Нанайском районе Хабаровского края в России.

Длина реки равна  21 км. 

 Код водного объекта — 20030900112118100069844.

Начинается в гористой местности, покрытой лесом. Основными древесными породами являются берёза, ясень, кедр, пихта. Течёт в западном направлении.  В среднем течении присутствует липа. Низовья заболочены, там произрастает лиственница. Впадает в реку Мухен справа на расстоянии 53 км от её устья вблизи устья другого притока — реки Пилями. В низовьях пересекается зимником.

Основной приток — река Правая Мозази.

Комментарий

Примечания 

Реки Нанайского района
Притоки Мухена